Gornji Turni, selo u Hrvatskoj, sjeveroistočno od Delnica
Donji Turni, selo u Hrvatskoj, sjeveroistočno od Delnica